Salvadori ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Salvadori (1588–1634), italienischer Dichter und Librettist
 Cesare Salvadori (1941–2021), italienischer Fechter
 Fabrizio Salvadori, italienischer Bogenbiathlet
 Giandomenico Salvadori (* 1992), italienischer Skilangläufer
 Giacomo Salvadori (1858–1937), italienischer Architekt, Bildhauer und Maler
 Mario Salvadori (1907–1997), italienisch-US-amerikanischer Bauingenieur und Architekt
 Max Salvadori (1908–1992), italienischer Historiker und Antifaschist
 Pierre Salvadori (* 1964), französischer Filmregisseur
 Remo Salvadori (* 1947), italienischer Maler und Plastiker
 Riccardo Salvadori (1866–1927), italienischer Maler und Illustrator
 Roberto Salvadori (* 1950), italienischer Fußballspieler
 Roy Salvadori (1922–2012), britischer Autorennfahrer
 Tommaso Salvadori (1835–1923), italienischer Arzt und Ornithologe

Siehe auch:
 Salvatori